

Localités

 Moya (Grande Canarie), une commune espagnole de l'île de Grande Canarie, de la province de Las Palmas, de la communauté autonome des Canaries.
 Moya (Castille-La Manche), une commune espagnole de la province de Cuenca,  dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Fuentelespino de Moya, une commune espagnole de la province de Cuenca,  dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Santa Cruz de Moya, une commune espagnole de la province de Cuenca,  dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Moya (Comores), une ville comorienne de l'île d'Anjouan.
 , une ville péruvienne.
 Moya (Cameroun), un village camerounais.

Personnalités

 Miguel Ángel Moyá Rumbo, footballeur espagnol.
 Antoinette Moya, actrice.
 Carlos Moyà, joueur de tennis.
 Esmeralda Moya, actrice.
 Felipe Pichardo Moya, écrivain cubain.
 , architecte.
 Joaquín Moya (1932-), footballeur espagnol.
 José Moya (1954-),  joueur de rugby à XIII.
 Marc Torrejón Moya (1986), footballeur espagnol.
 Marta Torrejón Moya (1990-), footballeuse internationale espagnole.
 Patrick Moya, artiste.
 Randall Brenes Moya (1983-), footballeur international costaricien.
 Roque Moya (1953-), coureur cycliste espagnol. 
 Sebastián Moya (1997-), coureur cycliste costaricien.

Personnages imaginaires
 Moya est un personnage/vaisseau de la série télévisée Farscape.

Architecture japonaise 
 Moya, noyau d'un bâtiment.

Botanique 
 Moya Griseb., 1874 : un genre de plantes de la famille des Celastraceae, synonyme de     Maytenus Molina, 1782.

Patronyme hispanique
Homonymie de localités